Suhrbier ist der Familienname folgender Personen:

 Hartwig Suhrbier (* 1942), deutscher Literaturwissenschaftler und Autor
 Max Suhrbier (1902–1971), deutscher Politiker
 Willy Suhrbier (1921–2000), deutscher Badmintonspieler